Daniel Stefański – arbitro di calcio polacco
 Kevin Stefanski – allenatore di football americano statunitense
 Marcin Stefański – allenatore di pallacanestro ed ex cestista polacco